Ova diskografija predstavlja listu snimljenih pjesama šlager pjevača  Deana Martina. Zbog velikog broja snimljenih ploča ne može se trvditi da je lista kompletna.

Singlovi 
Naziv pjesama na strani A ili B se ne može uvijek jasno znati. Slijed slinglova je napravljen prema brojevima iz kataloga, tako da se vrijeme snimanja i objavljivanja ne poklapaju uvijek, dok je međutim u katalogu vođeno računa o vremenskom slijedu.

Vanjske poveznice 
 Diskografija na www.deanmartinfancenter.com

Diskografije američkih glazbenika